Küçükköy ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Küçükköy (Ayvalık), ehemalige Gemeinde im Bezirk Ayvalık der Provinz Balıkesir, heute Ortsteil von Ayvalık
 Küçükköy (Korkuteli), ehemalige Gemeinde im Bezirk Korkuteli der Provinz Antalya, heute Ortsteil von Korkuteli

 Küçükköy (Ardeşen), Dorf im Bezirk Ardeşen der Provinz Rize
 Küçükköy (Arhavi), Dorf im Bezirk Arhavi der Provinz Artvin
 Küçükköy (Domaniç), Dorf im Bezirk Domaniç der Provinz Kütahya
 Küçükköy (Giresun), Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Giresun
 Küçükköy (Niğde), Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Niğde
 Küçükköy (Rize), Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Rize
 Küçükköy (Yağlıdere), Dorf im Bezirk Yağlıdere der Provinz Giresun

Siehe auch:
 Kirche von Küçükköy